Даниэ́ль О́льмо Карваха́ль (; ) — испанский футболист, атакующий полузащитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» и сборной Испании. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио и полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Ранние годы 
Дани Ольмо родился в 7 мая 1998 года в Террасе. Этот город входит в регион столицы Каталонии. Начинал заниматься футболом в школе «Эспаньола», а в возрасте девяти лет попал в академию «Барселоны». В 16 лет перешёл в хорватский клуб «Динамо» Загреб.

Клубная карьера 
«Динамо» (Загреб) 

7 февраля 2015 года в матче против загребского «Локомотива» он дебютировал в Первой лиге Хорватии, заменив во втором тайме Паулу Машаду. В сезоне 2018/19 Ольмо забил восемь голов и сделал три голевые передачи в 25 матчах чемпионата. Его признали игроком года в Хорватии.

«РБ Лейпциг» 

25 января 2020 года стало известно о переходе Ольмо в стан клуба «РБ Лейпциг» выступающего в Бундеслиге. Стороны не разглашают сумму трансфера.

Карьера в сборной 
В 2015 году Дани попал в заявку юношеской сборной Испании на участие в юношеском чемпионате Европы в Болгарии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Австрии, Болгарии, Хорватии и Германии.

В 2019 году Ольмо в составе молодёжной сборной Испании выиграл молодёжный чемпионат Европы в Италии. На турнире он принял участие в матчах против команд Бельгии, Польши, Франции и Германии. В поединках против немцев, французов и бельгийцев Дани забил по голу.

На Евро-2020 в матче 1/8 финала против сборной Хорватии в дополнительное время сделал две голевые передачи и помог испанцам победить (5:3).

Достижения 
Командные
«Динамо Загреб»
 Чемпион Хорватии (2): 2018, 2019
 Обладатель Кубка Хорватии (2): 2016, 2018

Международные

Испания (до 21)
 Молодёжный чемпионат Европы — 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «РБ Лейпциг» 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Динамо II» Загреб
Игроки ФК «РБ Лейпциг»